Der Rhein steht für:

 Der Rhein (Hölderlin), Hymne (1808) von Friedrich Hölderlin
 Der Rhein (Victor Hugo), Reisebeschreibung (1842) von Victor Hugo
 Der Rhein (Lokomotive), 1852 im Rhein versunkene Dampflokomotive